Лена Политео (Бања Лука, 13. август 1930) је хрватска и југословенска филмска, телевизијска, позоришна и гласовна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1965. || Један и три ТВ филм || /
|-
| 1968. || Три сата за љубав  || /
|-
| 1968. || Кратак сусрет ТВ филм || /
|-
| 1969. || Адам и Ева ТВ филм || Дама која плаче
|-
| 1969. || Догађај  || Жена с бијелом марамом
|-
| 1969. || Љубав и понека псовка  || Марија, начелникова жена
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли  || Комшиница Бета
|-
| 1972. || Просјаци и синови ТВ серија || /
|-
| 1972. || Лов на јелене  || Странка код одвјетника
|-
| 1972. || Луда кућа ТВ филм || /
|-
| 1973. || Живјети од љубави  || Даворова сестра
|-
| 1974. || Човик и по ТВ серија || Секретарица
|-
| 1978. || Око ТВ филм || /
|-
| 1978. || Љубица  || Тетка
|-
| 1979. || Дај што даш  || /
|-
| 1979. || Призори из обитељског живота ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1978−1980. || Пуном паром ТВ мини серија || /
|-
| 1981. || Јеленко ТВ серија || Жена с метлом
|-
| 1981. || Високи напон  || Ђурина жена
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || Госпођа у крзненој бунди
|-
| 1983. || Престројавање ТВ филм || /
|-
| 1983. || Медени мјесец  || Невјестина мајка  
|-
| 1985. || Хорватов избор  || /
|-
| 1986. || Чудесна шума  || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Хајдићка
|-
| 1987. || Официр с ружом  || Службеница
|-
| 1989. || Крвопијци  || Секретарица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Тражим сродну душу ТВ мини серија || Жена у месници 2
|-
| 1990. || Неуништиви ТВ серија || /
|-
| 1991. || Крхотине  || Жена из комисије
|-
| 1992. || Златне године  || Тајница
|-
| 1993. || Вријеме за  || /
|-
| 1997. || Кап Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2003. || Ту  || Умировљеница
|-
| 2005. || Дуга мрачна ноћ ТВ серија || Старица
|-
| 2006. || Понедјељак Кратки филм || Баба
|-
| 2007. || Битанге и принцезе ТВ серија || Еротоманова тетка
|-
| 2007. || Бибин свијет ТВ серија || Сусједа
|-
| 2007. || Операција Кајман ТВ серија || Бакица
|-
| 2008. || Одмори се, заслужио си ТВ серија || Рахела
|-
| 2009. || У земљи чудеса  || Баба
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2008−2010. || Мамутица ТВ серија || Ивка Шибл
|-
| 2009−2011. || Стипе у гостима ТВ серија || Лукреција
|-
| 2010−2011. || Најбоље године ТВ серија || Катарина
|-
| 2011. || Дух бабе Илонке  || Марјетица
|-
| 2011. || Ларин избор ТВ серија || Крисова бака
|-
| 2012. || Уговор Кратки филм || Старица
|-
| 2012. || Халимин пут  || Нана
|-
| 2012. || Терариј Кратки филм || Бака
|-
| 2013. || Хитац  || Свједокиња
|-
| 2013. || Зора дубровачка ТВ серија || Нона Цвијета
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Бањалучани
Глумци Републике Српске
Биографије живих особа
Добитници награде Златна арена